Мисливець за головами (, «мисливець за винагородою») — професія людини, яка розшукує злочинців.
 Мисливець за головами () — професія людини, яка розшукує працівників для роботодавців.

Мисливці за головами — назва ряду фільмів.

 Мисливці за головами (1996) — американський бойовик
 Мисливці за головами (1997) — американсько-канадський бойовик
 Мисливці за головами (2011) — норвезько-німецький кримінальний трилер
 Юні мисливці за головами (2020) — американський телесеріал